Equipollenza – caratteristica dei giochi enigmistici
 Equipollenza – procedura cattolica per alcune beatificazioni e canonizzazioni
 Equipollenza – relazione matematica tra segmenti
 Equipollenza – caratteristica dei titoli di studio